Crucea se poate referi la:

Localități din România 
 Comuna Crucea, Constanța
 Crucea, Constanța
 Crucea, Iași
 Crucea, Suceava
 Crucea, fosta denumire a satului Vâlcelele din județul Călărași și a comunei cu același nume;

Râuri 
 Râul Crucea, Voievodeasa
 Râul Crucea, Glodul Mare
 Râul Crucea, Dunărea

Vezi și 
 Cruci

Toponime românești